Диего Валерга (; род. 1 октября 1971, Буэнос-Айрес) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (2009).

В составе сборной Аргентины участник 2-х Олимпиад (2006 и 2010).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Аргентины